Ošs ist der Familienname folgender Personen:

 Ēriks Ošs (* 1927), lettischer Karikaturist
 Mārcis Ošs (* 1991), lettischer Fußballspieler